Fernand Requier (1919- ?), footballeur français ; 
 Jean-Claude Requier (1947- ), homme politique français ;
 Léon de Saint-Réquier (1872-1964), compositeur français de musique classique.